Bryhn ist der Familienname folgender Personen:
 Håkon Bryhn (1901–1968), norwegischer Segler
 Ole-Kristian Bryhn (* 1989), norwegischer Sportschütze
 Borghild Bryhn-Langgaard (1883–1939), norwegische Sängerin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Bryn
 Brün